De Scottish Cup 2012–13 was de 128ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 4 augustus 2012 en eindigde op 26 mei 2013 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter William Collum. In totaal deden 84 clubteams mee aan het toernooi. Celtic won de beker voor de 36ste keer in het bestaan van de club.

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2012/13
Schots voetbalkampioenschap 2012/13

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2013